désigne :

 Robert Kahn (1865-1951), un compositeur allemand exilé en Grande-Bretagne ;
 Robert Kahn (1909-1944), un résistant français ;
 Bob Kane, de son vrai nom Robert Kahn (1915-1998), dessinateur de comics, créateur du super-héros Batman ;
 Robert Elliot Kahn (1938-), dit Bob Kahn, ingénieur américain pionnier d'Internet.